Джон Ди Чик Трофи () — награда, ежегодно вручаемая команде-победителю регулярного сезона Тихоокеанского Дивизиона Американской хоккейной лиги.

Трофей назван в честь Джона Чика, который был вице-президентом и казначеем АХЛ.

В разное время трофей вручался в разных Дивизионах: 1962-73, 2004-12, 2014-15 — Западный; 1974-95, 2001, 2012-13 — Южный; 1996, 2002-03 — Центральный; 1997-2000 — Эмпайр Стейт.

Победители

Тихоокеанский Дивизион (2016—)

Западный Дивизион (2014—2015)

Южный Дивизион (2012—2013)

Западный Дивизион (2004—2012)

Центральный Дивизион (2002—2003)

Южный Дивизион (2001)

Дивизион Эмпайр Стейт (1997—2000)

Центральный Дивизион (1996)

Южный Дивизион (1974—1995)

Западный Дивизион (1962—1973)

См. также 
 Ричард Ф. Каннинг Трофи — победитель серии плей-офф Восточной Конференции
 Роберт Дабл-Ю Кларк Трофи — победитель серии плей-офф Западной Конференции
 Фрэнк Мэтерс Трофи (Frank Mathers Trophy) — победитель регулярного сезона
 Норман Ар (Бад) Пойл Трофи — победитель регулярного сезона Западной Конференции
 Эмиль Фрэнсис Трофи — победитель регулярного сезона Атлантического Дивизиона
 Макгрегор Килпатрик Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона
 Сэм Поллок Трофи — победитель регулярного сезона Северного Дивизиона
 Эф-Джи (Тэдди) Ок Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона

Ссылки 
 Официальный вэб-сайт AHL
 Зал славы AHL
 Статистика на Internet Hockey Database